VSOP (Very Special Old Pale) — обозначение выдержки спиртного напитка (главным образом коньяка, а также арманьяка, кальвадоса, рома), возраст которого, как правило, не менее 4 лет. Для других бренди это обозначение не несёт смысловой нагрузки.
 VSOP — тип корпуса электронного компонента, для поверхностного монтажа
 VSOP — альбом Херби Хэнкока (1976)
 VSOP (Variations Séculaires des Orbites Planétaires) — теория движения планет; реализации: VSOP82, VSOP87, VSOP2000, VSOP2010 и VSOP2013.